Балті́йський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Балтійський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Луганськ:
 1-й Балтійський провулок;
 2-й Балтійський провулок;
 3-й Балтійський провулок.
 Балтійський провулок — провулок у місті Полтава.

Провулки